Montagnieu, commune française de l'Ain.
Montagnieu, commune française de l'Isère.
Le montagnieu est une des dénominations géographiques des appellations bugey et roussette du Bugey, produit près de Montagnieu (Ain).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France